Hayne ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Hayne (1786–1853), österreichischer Veterinärmediziner
 Arthur P. Hayne (1788–1867), US-amerikanischer Politiker
 Charles Seale-Hayne (1833–1903), britischer Politiker, Mitglied des House of Commons
 Friedrich Gottlob Hayne (1763–1832), deutscher Botaniker
 Gilles Hayne (1590–1650), belgischer Komponist
 Michael Hayne (* 1937), deutscher Psychoanalytiker
 Paul Hamilton Hayne (1831–1886), US-amerikanischer Dichter
 Robert Young Hayne (1791–1839), US-amerikanischer Politiker

Orte 

in den Vereinigten Staaten:

 Hayne (Kansas)
 Hayne (North Carolina)

Sonstiges:

 Haine (Fluss) (manchmal auch Hayne), ein Fluss, der in Belgien und Frankreich verläuft
 Gajówka (deutsch: Hayne), ein Ort in Niederschlesien in Polen
 Mount Hayne, Berg im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 

Siehe auch:
 Haine 
 Hayn
 Heine 
 Heyne